Chevillard se poate referi la:

 Chevillard, Ain, o comună din departamentul Ain, Franța
Jean Chevillard (1618-1683)
Maurice Chevillard, aviator francez
Éric Chevillard (n. 1964)
Camille Chevillard (1859–1923), compozitor francez